Xianghe bezeichnet:

 Xianghe (香河县), Kreis der Stadt Langfang in der chinesischen Provinz Hebei
 Xianghe (Quanjiao) (襄河镇), Großgemeinde im Kreis Quanjiao der chinesischen Provinz Anhui
 Xianghe (Gucheng) (祥和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gucheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xianghe (Chang’an) (祥和社区), Einwohnergemeinschaft des Straßenviertels Chang’an in der chinesischen Provinz Sichuan